Pitocles d'Atenes, orador atenenc.
 Pitocles de Samos, escriptor grec.